Карио́ка () — название жителей бразильского города Рио-де-Жанейро. Этим словом в Бразилии обозначают всё, что произведено в Рио-де-Жанейро (прилагательное), а также жителей Рио-де-Жанейро (существительное). Прозвище жителей штата Рио-де-Жанейро — флуминенсе ().
  — этнохороним, житель Рио-де-Жанейро.
  — диалект португальского языка на котором говорят жители Рио-де-Жанейро и его окрестностей.
  — река, протекающая через город Рио-де-Жанейро.
 «Кариока» — станция линий 1 и 2 метрополитена Рио-де-Жанейро.
 «» — популярная песня из кинофильма «Полёт в Рио», номинированная на премию Оскар 1935 года. Популяризировала танец кариока.
 Кариока — бразильский танец, комбинация стилей самбы, матчиш, фокстрота и румбы. Популязирован фильмом «Полёт в Рио».
  — латиноамериканская карточная игра, разновидность рамми.
 «Кариока» — клуб по хоккею на траве.
 Акведук Кариока — акведук в городе Рио-де-Жанейро, построенный в середине XVIII века.
  — попугай, персонаж диснеевских мультфильмов и комиксов.
 Кариока-Сахарная Голова — нефтяное месторождение в Атлантическом океане к югу от Рио-де-Жанейро.
 Лига Кариока — чемпионат штата Рио-де-Жанейро по футболу.
  — вид земноводных в восточной Бразилии, также известный как Colostethus carioca.
 Volvo PV 36 Carioca — легковой автомобиль, выпускаемый компанией Volvo с 1935 по 1938 годы.

Персоналии 
 Диего Кариока (род. 1998) — бразильский футболист, полузащитник.
 Вандер Сантос Феррейра, известный как Вандер Кариока (род. 1976) — бразильский футболист по мини-футболу.
 Марселиньо Кариока (род. 1971) — бразильский футболист, атакующий полузащитник.
 Рафаэл Кариока (род. 1989) — бразильский футболист, опорный центральный полузащитник, выступавший за «Спартак».
 Элисео Кедас, по прозвищу Кариока — бразильский футболист.

См. также 
 Кариокаровые
 Карриаку

Рио-де-Жанейро
Рио-де-Жанейро (штат)